Geografie:
Uri (India), een stad in het district Baramulla (Jammu en Kasjmir, India)
Uri (kanton), een kanton in Zwitserland
Uri (Italië), een gemeente in Sassari (Sardinië, Italië)

Overige:
de Uripartij, een Zuid-Koreaanse politieke partij
Uri (voornaam), een Hebreeuwse voornaam

URI kan verwijzen naar:

Uniform resource identifier, een internet-protocolelement
Universiteit van Rhode Island
URI (automerk), een Namibisch automerk